Ikos – miejscowość na Cyprze
 ikos – rodzaj hymnu liturgicznego